

Letteratura 
Il diario di una cameriera  (Le Journal d'une femme de chambre) – romanzo di Octave Mirbeau del 1900

Cinema 
Il diario di una cameriera (The Diary of a Chambermaid) – film statunitense del 1946 diretto da Jean Renoir, libero adattamento del romanzo di Mirbeau.
Il diario di una cameriera (Le Journal d'une femme de chambre) – film francese del 1964 diretto da Luis Buñuel, liberamente adattato dal romanzo di Mirbeau.

Pagine correlate 
Le journal d'une femme de chambre